Arconada peut faire référence à:
 Luis Arconada (né en 1954), ancien gardien de but espagnol
 Arconada, expression pour une maladresse de gardien de but, voir Lexique du football#A
 Arconada (Espagne), ville de la province de Palencia